Севир — многозначный термин.

 Севиры — коллегии из шести членов (seviri, севиры — отсюда — севират), отправлявших за свой счёт культ императора; см. Августалы.
 Севир — имя собственное; смотри, например, Севир Антиохийский.
 Севир — бессточное озеро на западе центральной части штата Юта, США. 
 Севир — река в западной части штата Юта, США.